Анато́лий Петро́вич Са́вченко:
 Савченко, Анатолий Петрович (род. 1939) — советский и российский эндоваскулярный хирург.
 Савченко, Анатолий Петрович (1937—1995) — депутат Верховной Рады Украины, член-корр НАН Украины.